Schelm (Deurne) - plaats in Noord-Brabant
 Petra Schelm - lid van de Rote Armee Fraktion
 Friedrich Hermann Schelm - Duits politicus
Figuur uit een schelmenroman - een literair genre